Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1995-1996 est la  de la 2. Bundesliga. Elle oppose dix-huit clubs professionnel de football.

La compétition se déroule en trente-quatre journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que les deuxième et troisième du classement final sont promus en Bundesliga 1996-1997. Les quatre derniers sont relégués en Regionalliga.

Un an après leur relégation les clubs de VfL Bochum et MSV Duisbourg sont promus en Bundesliga. Le troisième promu, Arminia Bielefeld, quant à lui connaît une nouvelle promotion après sa montée en début de saison de Regionalliga.

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 Hertha BSC a une pénalité de trois points, 1. FC Nuremberg une pénalité de six points pour problèmes de licence.

Anecdote 
Pour Hanovre 96 et 1. FC Nuremberg c'est la première relégation en troisième division de l'histoire des deux clubs, pour Hanovre elle se produit l'année de son centenaire.

Notes et références 

1995-1996
Allemagne D2 1995-1996
Football D2 1995-1996
Football D2 1995-1996